Kopp (Rijnland), een Duitse gemeente
 David Kopp
 Elisabeth Kopp
 KOPP, Kinderen van Ouders met Psych(iatr)ische Problemen, onderdeel van Similes